Ержо́во — село в Рыбницком районе Приднестровской Молдавской республики. Административный центр Ержовского сельсовета, куда помимо села Ержово также входит село Сарацея.

Из рассказов старожилов село существует примерно с 1796 года. Название своё получило по преданию от имени первого переселенца, бывшего жителя Бессарабии Гержева, который, преследуемый турками, бежал на левый берег Днестра.

География 

Расположено в 5 км (по дорогам) северо-западнее города Рыбница, на левом берегу Днестра. Здоровый климат и прекрасные места привлекают сюда в летний период много людей для отдыха.

Население 

Население Ержово на 2004 год составляло 2 652, на 2015 год — 2 583.

Религия 
В селе ержово действует молитвенный дом великомученика Дмитрия Солунского.

Примечания 

Населённые пункты Приднестровской Молдавской Республики
Рыбницкий район